Коптевка  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Коптёвка — агрогородок в Гродненском районе Гродненской области.
 Коптевка — агрогородок в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Коптевка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Коптевка — село в Золотухинском районе Курской области.
 Коптевка — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Коптевка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Коптевка — село в Новоспасском районе Ульяновской области.
Коптевка — до 1963 г. название посёлка Студёный в Петровском районе Саратовской области.

Украина 
 Коптевка — село в Первомайском районе Харьковской области.